«Фронт новосте́й WHIH» () — американский фантастический веб-сериал, являющийся продуктом вирусного маркетинга и стилизованный под шоу экстренных новостей. Рассказывающий о вымышленной телевизионной сети «WHIH World News», веб-сериал является частью Кинематографической вселенной Marvel (КВМ), то есть связан с фильмами и телесериалами данной франшизы. Спродюсирован компаниями Marvel Studios и Google.

Пять эпизодов первой рекламной кампании были выпущены в июле 2015 года, пять эпизодов второй кампании — в апреле—мае 2016 года.

Актёрский состав и персонажи 

 Лесли Бибб — Кристин Эверхарт, телеведущая WHIH Newsfront.
 Аль Мадригал — Уилл Адамс, политический обозреватель WHIH Newsfront.

Производство

Релиз

Эпизоды

2015

2016

Приём 

По состоянию на 5 апреля 2022 года веб-сериал имеет пользовательский рейтинг 6.8/10 на сайте IMDb на основе более 700 оценок. На «Кинопоиске» рейтинг отсутствует.

Примечания

Ссылки 
 

Веб-сериалы США
Веб-сериалы, запущенные в 2015 году
Веб-сериалы, завершённые в 2016 году
Веб-сериалы кинематографической вселенной Marvel
Вымышленные телепередачи
Вирусный маркетинг
Веб-сериалы на YouTube